Ранну:

 Ранну, Аллан Маттиевич (род. 1958, Москва) — российский художник.
 Ранну, Александра (род. 1978) — французская велогонщица.
 Ранну — волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа.
 Ранну — посёлок уезде Тартумаа, Эстония.
 Ранну — деревня в уезде Пярнумаа, Эстония.
 Ранну — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.